Indonesië
 Kangayan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Kangayan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java